Полхово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Полхово — деревня в Пинском районе Брестской области.

Россия 
 Полхово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Новое Полхово — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Старое Полхово — деревня в Судогодском районе Владимирской области.